A Gathering of Old Men – romanzo di Ernest J. Gaines del 1983
 Tutti colpevoli (A Gathering of Old Men) – film del 1987 diretto da Volker Schlöndorff